Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1999 года прошли 25 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1999